Barris (, Singular: Barri) sind Stadtteile in Katalonien, z. B. Barri Gòtic in Barcelona, zu Spanien allgemein siehe Barrio

Barris steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, siehe Fockbek

Barris ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Barris (1922–2004), kanadischer Showmaster und Drehbuchautor
 Kenya Barris (* 1974), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler
 Tomás Barris (* 1930), spanischer Mittelstreckenläufer